Vista (politieke partij), een Belgische politieke partij
 Vista-universiteit, een voormalige universiteit in Zuid-Afrika
 Windows Vista, een versie van Microsoft Windows
 Zichtas of vista, een open lijn in het landschap
 VISTA (telescoop), een telescoop in Chili
 VISTA, een restaurant in Noord-Brabant

Plaatsen 
 La Vista, een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Vista (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Vista (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Vista Gaúcha, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Vista Serrana, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Vista West, een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming